Сельское поселение Село Садовое — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Село Садовое — в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Сельское поселение Село Садовое — в Арзгирском районе Ставропольского края.
 Сельское поселение Село Садовое — в Вяземском районе Хабаровского края.